Хосе Салазар има више значења:

 Хосе Салазар (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Хосе Салазар (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику